Superstar je označení, používané obvykle pro osobu z oblasti showbusinessu (herec/herečka nebo zpěvák/zpěvačka), která patří ke špičce svého oboru, což je obvykle oceněno výškou honorářů a pozorností bulvárních médií.

Označení se ale užívá ve více významech:

 Česko hledá SuperStar – česká pěvecká soutěž pro mladé talenty
 Česko Slovenská SuperStar – společná pěvecká soutěž pro mladé talenty z České republiky a Slovenska
 Jesus Christ Superstar, rocková opera autorů Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera.
 The Sims Superstar, rozšíření hry The Sims.